ТГЗ — многозначная аббревиатура:
 ТГЗ — Тавдинский гидролизный завод
 ТГЗ — Тулунский гидролизный завод
 ТГЗ — турбогенераторный завод
 ТГЗ — тыловой госпиталь здравоохранения

См. также 
 ТГЗ — турбогенератор с замкнутым циклом
  — аббревиатура латиницей